Rue Jean-Baptiste-Say à Lyon ;
 Rue Jean-Baptiste-Say à Paris.